6 - o ano 6 d.C.
6 (número)
6 (serviço do Metrô de Nova Iorque)
6 (álbum)

0006